Пентко́вский —  фамилия.

Известные носители 
 Пентковский, Алексей Мстиславович (род. 1960) —  доктор восточных церковных наук, профессор Московской Духовной Академии.
 Пентковский, Владимир Мстиславович (1946 — 2012) — российско-американский учёный, выпускник факультета ФРТК МФТИ, доктор технических наук, лауреат Государственной премии.
 Пентковский, Мстислав Вячеславович (1911 — 1968) — советский математик, академик АН КазССР (1958).

Примечания